Dit is de wereldranglijst van juli 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 juli 2010.

Mannen 07